Belgrade může být:

místní názevː
 anglický a francouzský název Bělehradu, hlavního města Srbska 
 Belgrade (Minnesota) – sídlo v USA ve státě Minnesota
 Belgrade (Missouri) – sídlo v USA ve státě Missouri 
 Belgrade (Montana) – sídlo v USA ve státě Montana 
 místní část města Namur v Belgii

součást místního názvu
 Grižane-Belgrad – vesnice v Chorvatsku
 Belgrade Waterfront – urbanistický projekt na řece Sávě

 jiné
 Belgrade Open 2021 – tenisový turnaj mužů konaný v Bělehradě roku 2021